Эспрессо:

 Эспрессо — напиток из кофе.
 Эспрессо — короткометражный художественный фильм.